Ильков — фамилия; имеет женскую форму Илькова. Украинский вариант — Илькив. 
 Ильков, Андрей Андреевич (род. 1970) — украинский сценарист, один из авторов «95 квартала».
 Ильков, Богдан Иванович (1962—2014)— украинский общественный активист, член «Небесной Сотни», Герой Украины. См. также 
 Илькив
 Илька (значения)
 Ильково